Lao è un blocco Unicode. È costituito da 67 caratteri compresi nell'intervallo U+0E80-U+0EFF.

Comprende i simboli dell'alfabeto lao per la lingua lao. In Unicode l'ordine dei caratteri rispetta quello del blocco Thai.

Tabella compatta di caratteri

Bibliografia

Voci correlate 
 Alfabeto laotiano
 Thai (Unicode)

Unicode